Влади́мир Макси́мов: Максимов, Владимир Валерьевич (род. 1966) — советский, российский тяжелоатлет и пауэрлифтер.
 Максимов, Владимир Васильевич (1880—1937) — русский актёр немого кино.
 Максимов, Владимир Евсеевич (род. 1946) — телережиссёр, тележурналист, телепродюссер.
 Максимов, Владимир Емельянович (1930—1995) — русский писатель, поэт и публицист, редактор.
 Максимов, Владимир Константинович (1899—1945) — Герой Советского Союза.
 Максимов, Владимир Николаевич (1882—1942) — российский архитектор.
 Максимов, Владимир Павлович (1934—1982) — горный инженер-геолог, доктор технических наук, профессор.
 Максимов, Владимир Салманович (род. 1945) — советский гандболист, советский и российский тренер.